ADL kan syfta på:

 ADL – de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv, se Allmän daglig livsföring
 ADL (artist) (1973–), en svensk-amerikansk rappare Adam Baptiste
 ADL – en internationell icke-statlig organisation med säte i New York, se Anti-Defamation League
 ADL – ett managementkonsultföretag, se Arthur D. Little
 ADL – en brittisk busstillverkare, se Alexander Dennis
 ADL – IATA-kod för en flygplats i Adelaide, Australien, se Adelaide Airport
 ADL – ett danskt digitalt bibliotek, se Arkiv for Dansk Litteratur